Kornsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kornsjöarna, är tre sjöar belägna längs med gränsen mellan Bohuslän och Dalsland i Västra Götalands län ; Norra, Mellan- och Södra,  (9,3 km²)
Mellan-Kornsjön, sjö i Dals-Eds kommun och Tanums kommun,  (2,38 km²)
Södra Kornsjön, sjö i Dals-Eds kommun, Munkedals kommun och Tanums kommun,  (7,22 km²)
Norra Kornsjön, sjö i Dals-Eds kommun och Tanums kommun samt Haldens kommun,  (5,93 km²)

Se även
Kornsjø, liten tätort vid Norra Kornsjön i Haldens kommun, Østfold fylke i Norge.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn